Colpo di Stato in Mali del 1968
 Colpo di Stato in Mali del 1991
 Colpo di Stato in Mali del 2012
 Colpo di Stato in Mali del 2020
Colpo di Stato in Mali del 2021